Тарвас:

 Тарвас — сказочное животное эстонской и карело-финской мифологии.
 «Тарвас» — эстонский футбольный клуб из Раквере.
 Тарвас, Карл (1885—1975) — эстонский архитектор.